

Persones 
 Alexander Runciman, pintor escocès
 Bob Runciman, polític canadenc
 David Runciman, politòleg britànic
 Ewart Runciman, polític australià
 Hilda Runciman, vescomtessa Runciman de Doxford, política del Partit Liberal Britànic
 James Runciman, professor d'anglès, autor i periodista
 John Runciman, pintor escocès
 Richard Runciman Terry, organista, director de cor i musicòleg anglès
 Ruth Runciman, antiga presidenta de la Comissió de la Llei de Salut Mental del Regne Unit
 Ryan Runciman, actor neozelandès
 Steven Runciman, historiador medieval britànic
 Walter Runciman, primer baró Runciman, magnat navilier, diputat liberal i parell
 Walter Runciman, primer vescomte Runciman de Doxford, diputat liberal i més tard nacional liberal i ministre del govern
 Walter Leslie Runciman, 2n vescomte Runciman de Doxford
 (Walter) Garry Runciman, tercer vescomte Runciman de Doxford, sociòleg històric britànic

Altres 
 Runciman Award, premi literari anual per a obres que tracten sobre Grècia o l'hel·lenisme
 Estació de ferrocarril de Runciman, situada a la línia troncal principal de l'illa del nord a Nova Zelanda, utilitzada entre 1874 – 1918
 Runciman Report, una sèrie de cartes sobre l'Acord de Munic de 1938
 Runciman Mission, la missió diplomàtica que precedeix l'informe
 Informe Runciman, investigació policial britànica de 2000 sobre la Llei d'ús indegut de drogues de 1971
 Runciman Rock, una part rocosa de les illes argentines
 La malaltia de Runciman, una malaltia viral de ficció a la novel·la La guerra del 2020 de Ralph Peters